Марча́к — прізвище. Відомі носії:

 Марчак Валерій Феофанович ( 1949) — український художник і педагог.
 Марчак (Дедкова) Владлена Сергіївна ( 1989) — українська актриса театру і кіно.
 Марчак Володимир (1922—2016) — польський письменник і поет українського походження.
 Марчак Микола Макарович (1903—1939) — радянський і український політичний діяч.
 Марчак Роман Володимирович (1912—1942) — український політичний діяч, голова Проводу ОУН на Житомирщині.
 Марчак Юрій Михайлович ( 1962) — український актор, заслужений працівник культури України, директор—художній керівник Чернівецького музично-драматичного театру ім. Ольги Кобилянської.

Українські прізвища